Disneyland Hotel (Anaheim)
Disneyland Hotel (Parijs)
Disneyland Hotel (Hongkong)
Disneyland Hotel (Tokio)
Disneyland Hotel (Shanghai)